Кондраты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кондраты — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Кондраты — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.